Bolero — forma musical de origem cubano (ritmo é 4/4) 
 Bolero (dança) — tipo de dança de origem espanhola (ritmo é 3/4)

Ou ainda:
 Bolero (região) — região e província bizantina ao sul da Trácia 
 Bolero (Ravel) — obra musical de Maurice Ravel
 Bolero (filme de 1934), com Carole Lombard e George Raft
 Bolero (filme de 1984), com Bo Derek

Desambiguação